Метате́за (від  — «перестановка») — термін, що має кілька значень:

 Метатеза — у мовознавстві — перестановка звуків, рідше складів у слові. Зокрема, вирізняють якісну метатезу.
 Метатеза — хімії — взаємодія між двома сполуками, за якої проходить обмін між реакційними групами чи йонами обох реагентів.

Див. також 
 Метатеза плавних у слов'янських мовах